Saint Eusèbe désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :

Par ordre chronologique du décès :
 Eusèbe de Rome († vers 256), prêtre et martyr à Rome avec de nombreux autres saints, sous Valérien ; fêté le 2 décembre ;
 Eusèbe († vers 300), prêtre, martyr à Rome ou en Palestine ; fêté le 17 août ;
 Eusèbe († 310), 31e pape de 309 à 310, le premier à porter officiellement ce titre ; fêté autrefois le 26 septembre et aujourd'hui le 17 août ;
 Eusèbe de Gaza († entre 360 et 363), avec Nestabe et Zénon, ses frères, ainsi que Nestor et Boussiris, martyrs à Gaza en Palestine sous Julien ; fêtés localement le 21 septembre ;
 Eusebio di Vercelli (° vers 283 ou 290 - † 371) ou Eusèbe de Verceil en français, originaire de Sardaigne, évêque de Verceil et martyr ; fêté le  en Orient, le 2 août et le 16 décembre en Occident ;
 Eusèbe de Samosate († 381), évêque de Dolikha en Syrie, exilé par l'empereur Valens puis martyr sous Théodose ; fêté le 22 juin ;
 Eusèbe de Bologne († vers 400), évêque de Bologne, ami de saint Ambroise de Milan, lutta contre l'arianisme ; fêté localement le 26 septembre ;
 Eusèbe d'Antioche ( - ), ascète sur le mont Coryphée près d'Antioche ; fêté le 23 janvier ;
 Eusèbe de Crémone († 423), disciple de saint Jérôme, confesseur ; fêté localement le 5 mars ;
 Eusèbe de Milan († vers 465 ou 475), évêque de Milan en Italie ; fêté localement le 8 août en Occident et le 12 août en Orient ;
 Eusèbe de Mâcon (évêque de Mâcon de 581 à 585) ;
 Eusèbe de Valence († vers 600), évêque, fêté le 23 mars ;
 Eusèbe († 884), pèlerin irlandais, moine à Saint-Gall en Suisse, puis ermite au Mont Saint-Victor, près de Rankweil dans le Vorarlberg, assassiné par un paysan. Il fut tué à coups de faux parce qu'il dénonçait l'athéisme ; fêté le 31 janvier.
 Eusèbe de Murano († 1501), ou Eusèbe de Venise, noble espagnol, ambassadeur à Venise, se fit bénédictin camaldule dans le monastère de Saint-Michel dans l'île de Murano ; fêté localement le 10 février ;

Références